W sezonie 1877–78 odbyła się 7. edycja Pucharu Anglii. Do turnieju przystąpiło 43 drużyny; trzy wycofały się z rozgrywek.

Pierwsza runda

Powtórki

Druga runda

Trzecia runda

Powtórki

Czwarta runda

Powtórka

2. powtórka

Półfinały 
W półfinale odbyło się jedno spotkanie. Wanderers otrzymali wolny los i bez konieczności rozgrywania meczu, awansowali do finału.

Finał 
Mecz rozegrano w sobotę, 23 marca 1888 roku, na stadionie Kennington Oval w Londynie.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1877 w sporcie
1877 w Wielkiej Brytanii
1878 w sporcie
1878 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej